Gin es el nombre en inglés de la bebida alcohólica ginebra. 

El término Gin también puede referirse a:

Juegos
 Gin Rummy, juego de naipes para dos jugadores.

Personas
 Gin (etnia), nombre que reciben los vietnamitas que viven en la República Popular China.
 Gin (historietista), seudónimo de Jordi Ginés Soteras, dibujante y caricaturista español.

Peresonajes ficticios
 Gin, personaje de One Piece.
 Gin Ichimaru, personaje de Bleach.
 N.Gin, personaje de la serie de videojuegos Crash Bandicoot.